Латта () — английская фамилия. Известные носители:

 Латта, Айвори (род. 1984) — американская баскетболистка.
 Латта, Майкл (род. 1991) — канадский хоккеист.